Појам Џаспер може да се односи на:
Џаспер (Алабама), град у САД у држави Алабама
Џаспер (Тексас), град у САД у држави Тексас
Џаспер (Флорида), град у САД у држави Флорида
Џаспер (Aлберта), град у Канади у провинцији Алберта